Фриста́йл ( — свободный стиль).

В спорте 
 Фристайл — лыжный вид спорта, входит в программу зимних Олимпийских игр с 1992 года.
 Фристайл — вид парашютного спорта.
 Фристайл — вид скейтбординга.
 Футбольный фристайл — искусство жонглирования футбольным мячом.
 Фристайл на бурной воде
 Фристайл-слалом — вид роллер-спорта
 Мотофристайл — прыжки с акробатическими элементами на мотоциклах
 Кинологический фристайл — вид кинологического спорта, танцы с собакой под музыку.
 Плавание свободным стилем () — одна из дисциплин плавания, в которой спортсмены могут плыть любым способом. В реальности пловцы, выступающие на дистанции свободным стилем, плывут кролем, который является самым быстрым способом плавания
 Вольная борьба ()

В музыке 
 Фристайл — импровизация в рэпе.
 Фристайл — направление в электромузыке.
 «Фристайл» — советская и украинская музыкальная группа.
 Freestyler — сингл Bomfunk MC’s.

Прочее 
 Ford Freestyle — прежнее название Ford Taurus X.
 Фристайл — один из конкурсов в КВН.